— японский аниме-сериал, выпущенный студией Tatsunoko Productions, впервые транслировался по телеканалу TV Tokyo с 5 апреля по 27 сентября 2000 году. Всего выпущено 26 серий аниме. Это самая последняя и восьмая часть франшизы Time Bokan, которая вышла на телеэкраны через 17 лет после сериала Itadakiman, учитывая, что все семь предыдущих сериалов выходили фактически непрерывно в подряд с 1975 по 1983 год.

Сюжет 
В недалёком будущем мир потрясает команда воров — Кирамэкиман, которые всегда отправляют предупреждение, перед тем как украсть что-то. За ними пристально ведут охоту три детектива, (трио злодеев) которые никогда не могут поймать их. На самом деле мотивы у воров благородные, так как они стремятся украсть те объекты, которые угрожают существованию миру в будущем.

Роли озвучивали 
 Томоко Каваками — Рип
 Кёсукэ Окано — Пуфф
 Эцуко Кодзакура — Кирамээру
 Минору Яда — Профессор Риккидо
 Норико Охара — Рюудзю
 Дзёдзи Янами — Хиээру
 Кадзуя Татэкабэ — Ондоорэ
 Дзюмпэй Такигути — Мистер Догурин
 Син Аомори — Эадэ Колон
 Миса Ватанабэ — Маскарра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме

Tatsunoko Production